Infesta peut désigner :
au Portugal :
Infesta, paroisse civile de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Infesta, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.